Republička liga Bosne i Hercegovine je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1950.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bila "Bosna" iz Sarajeva.

Sustav natjecanja 
Prvotnom odlukom NS BiH liga je trebala imati 10 članova, ali je startala s 11 klubova. Naknadno je priključeno "Jedinstvo" iz Brčkog, nakon kvalifikacija protiv "Rudara" iz Kaknja.

Kvalifikacije za popunu lige 
{| Republička liga Bosne i Hercegovine je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1982./83.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Sloga" iz Doboja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Treća savezna liga 1950.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 exyufudbal.in.rs, Nogometno prvenstvo FNRJ 1950., Liga Bosne i Hercegovine, wayback arhiva 
  
 
 

1950 1
BIH 1 republička 
1950 1 republička
1950